Hückel (ou Hueckel, Huckel):
 Erich (Armand Arthur Joseph) Hückel (1896  1980), un physicien et chimiste allemand

 la méthode de Hückel
 la méthode de Hückel étendue
 la règle de Hückel
 l'équation de Debye-Hückel, nommée d'après ses créateurs Peter Debye et Erich Hückel
 la théorie de Debye-Hückel